Николай Игнатьев:
 Игнатьев, Николай Александрович (1903—1982) — советский геолог, проректор Пермского университета.
 Игнатьев, Николай Георгиевич (1955—2004) — российский фотограф.
 
 Игнатьев, Николай Иванович (1880—1938) — капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения.
 Игнатьев, Николай Николаевич (1872—1962) — русский генерал-майор, командир Преображенского полка, герой Первой мировой войны.
 Игнатьев, Николай Павлович (1832—1908) — государственный деятель Российской империи, министр государственных имуществ, министр внутренних дел.
 Игнатьев, Николай Петрович (1917—1994) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.